69. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2018 odbyły się w holenderskiej miejscowości Valkenburg aan de Geul, w dniach 3 – 4 lutego 2018 roku.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2018 w kolarstwie
2018 w Holandii
Kolarstwo w Holandii